RA (Ra):
 Right Ascension (прямое восхождение) — дуга небесного экватора от точки весеннего равноденствия до круга склонения светила.
 RA — издательство, специализирующееся на публикациях наследия русского авангарда.
 RA — формат аудиофайлов.
 Ra — символ химического элемента радия.
 Ra — обозначение шероховатости поверхности (среднее арифметическое отклонение профиля в мкм).

См. также 
 Ра (значения)
 РА